Долинное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Долинное — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.

Молдавия 
 Долинное — село в Криулянском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Долинное — село в Бахчисарайском районе.
 Долинное — село в Кировском районе.